Poggi ist der Familienname folgender Personen:

 Amelio Poggi (1914–1974), römisch-katholischer Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls

 Gianni Poggi (1921–1989), italienischer Tenor
 Giovanni Poggi (1880–1961), italienischer Kunsthistoriker und Kurator Florentiner Museen
 Gipo Poggi (1913–1992), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Giuseppe Poggi (1811–1901), italienischer Architekt und Stadtplaner
 Louis Poggi (* 1984), französischer Fußballspieler
 Luigi Poggi (1917–2010), vatikanischer Diplomat und Kurienkardinal
 Luigi Poggi (Segler) (1906–1972), italienischer Segler
 Nando Poggi, italienischer Schauspieler und Stuntman
 Paolo Poggi (* 1971), italienischer Fußballspieler
 Rado Carlo Poggi (* 1974), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Politologe